Le mot chemise peut faire référence à :
 une chemise, un vêtement porté sur le haut du corps,
 une chemise habillée,
 une chemise de nuit, vêtement de nuit, qui a évolué vers la nuisette
 une chemise, un élément de fortification,
 une chemise, une pochette en carton ou en plastique servant à rassembler et protéger des documents,
 une chemise, une gaine de métal destinée à renforcer un conduit,
 une chemise, une gaine de métal entourant le cœur de plomb d'une balle ou d'un obus,
 la chemise, le tube ou l’alésage du bloc-cylindres d'un moteur à combustion interne. dans lequel coulisse le piston.  
 Sans chemise, sans pantalon, titre d'une chanson

Le nom propre Chemise peut faire référence à Chemise, un groupe de musique afro-américaine (funk) dont le plus grand succès est She Can't Love You.

Article connexe
 La Chemise de la nuit est le héros de la série de bande dessinée Donjon,